Wesström är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Alf Wesström (1915–1982), konstnär
 Anders Wesström (1720–1781), violinist och kompositör
 Bengt Wesström (1929–2011), konstnär
 Björn Wesström (född 1972), fotbollsspelare och -tränare
 Eric Wesström (1899–1990), ämbetsman
 Gösta Wesström (1888–1981), konstnär
 Nils Wesström (1894–1979), sjömilitär
 Waldemar Wesström (1894–1987), militär

Svenska efternamn